

Toponymes

Barracas, quartiers ou barrios de Buenos Aires en Argentine, situé au sud de la ville.
 Avellaneda, à l'origine, la ville s'appelait Barracas al Sur et reçut son nom actuel en 1904.

Barracas, commune située dans la communauté valencienne.

Divers 
 Sportivo Barracas : club de football argentin.